Tostrup kan henvise til flere stednavne:
 Tostrup (Almind Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Almind Sogn, Viborg Kommune
 Tostrup (Rostrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Rostrup Sogn, Mariagerfjord Kommune
 Tostrup (Vellev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vellev Sogn, Favrskov Kommune
 Tostrup (Aalborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Sønderholm Sogn, Aalborg Kommune

 Sverige
 Tostrup, Skåne – en bebyggelse i Ingelsted Herred i Skåne
 Tostrup Slot – slot i Skåne, Sverige.

 Tyskland
 Tostrup, Sydslesvig – en by i Sydslesvig